Яку́бова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Якубова, Алия Мирфаисовна (род. 1981) — российская писательница.
 Якубова, Аполлинария Александровна (1869—1917) — русская революционерка, член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и РСДРП, социал-демократ.
 Якубова, Марьям (1909—1987) — узбекская советская актриса. Народный артист Узбекской ССР.
 Якубова, Ольга Ивановна (род. 1953) — советский, российский художник-дизайнер. См. также